NK Gaj Brođanci
 NK Gaj Mače
 NK Gaj Zbjeg